2021 Anlas Czech Republic FIM Speedway Grand Prix Round 1 – pierwsza impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2021. Zawody odbyły się w dniu 16 lipca 2021 na stadionie Markéta w Pradze.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jana Kvěcha. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Daniel Klíma i Petr Chlupáč.

Losowanie pozycji startowych do turnieju odbyło się 15 lipca.

Pozycje startowe

Klasyfikacja po zawodach

Uwagi

Przypisy

Zobacz też 

 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 

 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Czechy, I
2021, I
2021 w Czechach